Монза — топоним в Вологодской и Костромской областях.

Реки 
 Монза — река в Вологодской и Костромской областях, приток Костромы.
 Монза — река в Костромской области, приток Нельши.

Другое 
 Монза — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.
 Монза — посёлок в Кологривском районе Костромской области.
 Монза — названная по реке станция Монзенской железной дороги.